О́льга Микола́ївна Собко́ ( 21 квітня 1972, с. Заболотівка, Україна) — кандидат економічних наук, доцент.

Життєпис 
Народилася 21 квітня 1972 р. в с. Заболотівка Чортківського району Тернопільської області, нині Україна.

Закінчила Заболотівську ЗОШ , Тернопільський комерційний інститут (1995, закінчила з дипломом із відзнакою, за спеціальністю — «Економіка підприємства»), Тернопільську академію народного господарства (1998, нині національний економічний університет, отримала диплом із відзнакою, за спеціальністю — «Фінанси і кредит»). Працювала викладачем на кафедрі економіки підприємства Тернопільського комерційного інституту (1995—1998), від березня 1998 — працює на посадах старшого викладача, доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету.

Наукова діяльність

Досягнення 
 2002 — присвоєно вчений ступінь «кандидат економічних наук» (захистила дисертацію на тему: «Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України)»).
 2007 — присвоєно вчене звання «доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій».
 2008 — випускниця стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда в Університеті імені Адама Міцкевича (Республіка Польща).
 2009—2014 — директор Українсько-польської програми з фінансів і страхування Тернопільського національного економічного університету.
 2009 — стала переможцем конкурсу на найкращі проекти польсько-української співпраці у гуманітарній сфері та отримала Диплом Посольства Республіки Польща в Україні.
Від 2014 — заступник декана з міжнародної співпраці факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету. Із 1 по 30 червня 2016 р. — стажувалася на кафедрі екокомунікацій Університету імені Адама Міцкевіча (м. Познань, Республіка Польща), де успішно пройшла практику при Університетському центрі інновацій і трансферу технологій (Республіка Польща).

Засновник Тернопільської обласної громадської організації «Партнерство», економічний консультант з питань інтелектуалістики, інтелектингу, креації вартості підприємств, розвитку персоналу. Реалізувала низку спільних із міжнародними партнерами проектів щодо розвитку громадянського суспільства, мовних шкіл для молоді (на базі Вроцлавського економічного університету), патріотичних флешмобів на території Республіки Польща, Німеччини та Чехії.

Підготувала і подала до Вченої ради Тернопільського національного економічного університету докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства».

Наукові праці 
 Собко О. М. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності / О. М. Собко // Світ фінансів. — Тернопіль: ТНЕУ. — 2012. — Випуск 1. –С. 163—174.
 Собко О. М. Соціальний інтелектуальний капітал підприємства: детермінанти та вектори розвитку в Україні / О. М. Собко // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика». — 2014. — Том 19. — Випуск 1. — С. 24–29
 Собко О. М. Модернізація інструментів оцінки інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко // Економіка і регіон. Науковий Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — Полтава: ПолтНТУ. — 2014. — № 2 (45). — С. 126—132.
 Собко О. М. Вплив офшори гну процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід / О. М. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава // Електронне наукове фахове видання — Тернопіль: ТНТУ. — 2014. — Випуск 1 (10). — С. 33–41.
 Собко О. М. Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання / О. М. Собко // Світ фінансів. — Тернопіль: ТНЕУ. — 2014. — Випуск 1. – С. 47–58.
 Собко О. М. Моніторинг інтелектуального капіталу підприємства: соціально-економічна доцільність і дієвість запровадження / О. М. Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль: ТНЕУ. — 2014. — Випуск 2. –С. 28–39.
 Собко О. М. Теорія створення вартості підприємства в економічній і фінансовій думці: ретроспективний погляд і вектор розвитку / О. М. Собко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика». — 2015. — Випуск 10. — С. 20–27. — (Серія: «Економіка і менеджмент»).
 Собко О. М. Новелізація векторів побудови механізму креації вартості підприємства / О. М. Собко // Вісник Одеського національного університету. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика». — 2015. — Том 20. — Випуск 2/2. — С. 81– 85. — (Серія Економіка).
 Собко О. М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л. Л. Куц, О. М. Собко, // Інноваційна економіка // Науково-виробничий журнал. — Тернопіль: Тайп. — 2015. — № 3 [58]. — С. 71–80.
 Собко О. М. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства, О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка // Науково-виробничий журнал. — Тернопіль: Тайп. — 2015. — № 4 [59]. — С. 93–103.
 Собко О. М. Модернізація методики оцінки ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком індивідуального інтелектуального капіталу / О. М. Собко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. — Херсон: ХДУ. — 2015. — Випуск 12. — Частина 3. — С. 73–78.
 Собко О. М. Оцінка ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком ринкового інтелектуального капіталу / О. М. Собко // Глобальні та національні проблеми економіки // Електронне наукове фахове видання — Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. — 2015. — Випуск 6. Липень. — С. 33–41 .
 Собко О. М. Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства / О. М. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава // Електронне наукове фахове видання — Тернопіль: ТНТУ. — 2015. — Випуск 2 (13). — С. 303—313. .
 Собко О. М. Посилення ефектів креації вартості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства на основі впровадження концепції управління талантами / О. М. Собко // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. — Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. — Випуск 12 (47). — С. 250—262.
 Собко О. М. Організаційна культура як чинник формування синергічних ефектів у креації вартості підприємства / О. М. Собко // Сталий розвиток // Міжнародний науково-виробничий журнал. — Хмельницький, Тернопіль: Тайп. — 2015. — № 4 [29]. — С. 54–63.

Монографія 
 Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація–функціонування–розвиток [текст]: монографія/ О. М. Собко. — Тернопіль: Крок, 2014. — 360 с.

Підручники 
 Харів П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. — Тернопіль: ТАНГ, 2003. — 180 с.
 Харів П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст]: навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. — 256 с.
 Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 Харів П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. — Тернопіль: ТАНГ, 2002. — 324 с.

Примітки

Посилання 
Собко Ольга Миколаївна

Джерела 
 Бібліотека Тернопільского національного економічного університету. Собко Ольга Миколаївна 

Викладачі Західноукраїнського національного університету
Випускники Тернопільського комерційного інституту